Cornelis Eliza van Koetsveld (1807-1897), dominee, schrijver en hofpredikant
Cornelis van Koetsveld (1835-1927), dominee
Cornelis Eliza van Koetsveld (1869-1945), politicus en bestuurder, burgemeester van Workum 
Hans van Koetsveld (1918-1944), verzetsstrijder
Rik van Koetsveld, zakelijk directeur Van Gogh Museum en Museum Mesdag